

Biografia 
Nato a Genova nel 2001, la sua famiglia si è successivamente stabilita nel quartiere della Foce. Durante i suoi primi studi musicali si iscrive al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove studia musica e canto. 

La sua carriera musicale è iniziata nel 2016, quando ha formato il collettivo musicale Madmut Branco, con il quale ha pubblicato il suo primo progetto discografico, Piacere Mixtape. L'anno successivo, invece, ha pubblicato il suo primo progetto da solista, l'EP Namaste, in collaborazione con il rapper Matsby, da cui viene estratto il singolo Chiara Ferragni, in collaborazione con Alfa. 

Dopo alcuni anni di inattività, in cui si trasferisce nel Regno Unito per focalizzarsi sui suoi studi, dal 2018 riprende a pubblicare musica in Italia. Il 15 giugno dello stesso anno ha pubblicato l'EP CRY4U, da cui viene estratto il singolo Bla-Bla Car.

Nel 2019 pubblica i singoli Bevi e Best Seller con Alfa, e partecipa al brano Black Room Posse dell'album dei producer Eames e FJLO. A maggio pubblica Il primo amore, il suo primo successo da solista, che ha superato le 100 mila visualizzazioni su YouTube in una settimana. Il 30 ottobre 2020 ha annunciato l'uscita di Io Sono, il suo terzo EP contenente 7 tracce di cui i singoli Mai e poi mai e Winston Blue, pubblicato il successivo 6 novembre.  

Nel 2021 Olly ha pubblicato su Instagram una reinterpretazione di La notte di Arisa. Tale cover ha ottenuto particolare successo sulla piattaforma, tanto da essere successivamente pubblicata come singolo, intitolato La notte (RMX), in collaborazione con la stessa Arisa. Nella primavera dello stesso anno ha ottenuto il suo primo contratto discografico con l'etichetta Aleph Records, distribuita da Epic Records per Sony Music. Nel mese di luglio è stato nominato "Artista del mese" nel programma MTV New Generation. 

L'anno successivo a settembre si esibisce al Goa-Boa Festival. A novembre è stato confermato come uno fra i dodici artisti partecipanti a Sanremo Giovani 2022, festival musicale che ha selezionato sei artisti emergenti per il 73º Festival di Sanremo. Olly è riuscito a qualificarsi tra i primi sei con il brano L'anima balla, che gli ha permesso di prendere parte al Festival con il brano Polvere, classificandosi al ventiquattresimo posto. Il 16 dicembre 2022 il rapper ha pubblicato l'EP Il mondo gira.

Discografia

Album in studio 
 2023 – Gira, il mondo gira

EP 
 2017 – Namaste (con Matsby)
 2018 – CRY4U
 2020 – Io sono
 2022 – Il mondo gira

Singoli 
 2018 – Bla-Bla Car
 2019 – Bevi
 2019 – Best Seller (feat. Alfa)
 2019 – Il primo amore
 2019 – Dimmi quando
 2020 – Non mi va
 2020 – Mai e poi mai
 2020 – Winston Blue
 2021 – Se ti calma
 2021 – Non ho paura (con Oliver Green e JVLI)
 2021 – Lego
 2021 – La notte (RMX) (feat. Arisa)
 2021 – Hai fatto bene
 2022 – Scuba Diving
 2022 – Un'altra volta
 2022 – Siamo noi (feat. Axos)
 2022 – Fidati di me
 2022 – Fammi morire
 2022 – L'anima balla
 2023 – Polvere 
 2023 – La notte vola RMX (feat. Lorella Cuccarini)

Collaborazioni 
 2017 – Chiara Ferragni (Alfa feat. Olly e Matsby)
 2018 – Amigos (Remix) (Vagae feat. Olly e CLVB)
 2019 – La chiave (Jacopo Bagorda feat. Olly)
 2019 – Black Room Posse (Eames e FJLO feat. Olly)
 2019 – Diverso (Matsby e Joe Viegas feat. Olly e Yanomi)
 2021 – Bevo tutta la notte (Alfa feat. Drast e Olly)
 2023 – Cadere giù (Dani Faiv feat. Olly) (da Teoria del contrario mixtape vol. 2)

Con i Madmut Branco 
 2016 – Piacere Mixtape</small>

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti della Liguria
Partecipanti al Festival di Sanremo
Studenti dell'Università degli Studi di Milano